Marathon steht für:

 Marathon (Sport), allgemein Langstreckenlängen diverser Sportarten – dort auch Beispiele
 Marathonlauf, speziell der Leichtathletikwettkampf über eine Distanz von 42,195 Kilometern

Marathon heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
Marathon County, in Wisconsin, USA

 Marathon (Griechenland), Gemeinde in Attika, Griechenland
 Marathon (Demos), antike Stadt und attischer Demos, Griechenland
 Marathon (Ontario), Kanada
 Marathon (Florida), USA
 Marathon (Iowa), USA
 Marathon (Louisiana), USA
 Marathon (Mississippi), USA
 Marathon (New York), USA
 Marathon (Ohio), USA
 Marathon (Texas), USA
 Marathon (Wisconsin), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin, USA

 (4356) Marathon, Asteroid des Hauptgürtels

Marathon ist der Name folgender Personen:
 Marathon (Sohn des Epopeus), mythischer König von Sikyon
 Marathon (Arkadier), mythische Person aus dem Krieg gegen Theseus

 Aristonikos von Marathon († 322 v. Chr.), athenischer Staatsmann

Marathon, weitere Namen:
 Marathon (Lied), Lied der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer
 Marathon (Spieleserie), Trilogie von Ego-Shootern
 Marathon (Film), 2005 erschienener südkoreanischer Film

 Automobiles Marathon, ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Marathon Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Marathon Electric Vehicles, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Leyland Marathon, Lkw von Leyland
 Handley Page Marathon, leichtes viermotoriges Verkehrsflugzeug
 Marathon Oil, amerikanisches Unternehmen der Öl- und Erdgasförderung 

Siehe auch:
 Schlacht von Marathon